Polskie pułki piechoty:
 25 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 25 Pułk Piechoty (II RP) – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 25 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 9 Dywizji Piechoty PSZ
 25 Pułk Piechoty (LWP) – pułk piechoty Ludowego Wojska Polskiego
 25 Pułk Piechoty (AK) – pułk piechoty Armii Krajowej

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 25 Pułk Piechoty Austro-Węgier (–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 25
 25 Pułk Piechoty k.k. Landwehry – k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Kremsier“ Nr. 25
 25 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (1886–1918) – HonvIR 24, HIR.24 (niem. Zagreber Landwehr-Infanterieregiment Nr.25, węg. Zágrábi 25. honvéd gyalogezred)

Niemieckie pułki piechoty:
 25 Pułk Piechoty im. von Lützowa (1 Reński) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 18 grudnia 1813; garnizon: Akwizgran (Aachen); przydzielony w 1914 do IX Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułk piechoty:
 25 Smoleński Pułk Piechoty (ros. 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; patronem pułku był gen. Nikołaj Rajewski